

Persone 
Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto – imperatore romano

 Alberto Augusto  (1898 – 1973 – calciatore portoghese
 Artur Augusto  fl. anni 1920) – calciatore portoghese
 Loide Augusto – calciatore angolano

Altro 
Augusto – nome proprio di persona italiano maschile
Augusto – rango imperiale romano durante e dopo la tetrarchia
Augusto - Il primo imperatore – miniserie televisiva del 2003 diretta da Roger Young 
Augusto – stazione della metropolitana di Napoli

Altri progetti